Love Is Blind ("l'amore è cieco" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
 Love Is Blind – cortometraggio muto del 1909 diretto da Edwin S. Porter
 Love Is Blind – cortometraggio muto del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 Love Is Blind – cortometraggio muto del 1913 diretto da Allan Dwan
 Love Is Blind – documentario del 1995 diretto da Denis Piel
 Love Is Blind – documentario del 2013 diretto da Vinnie Straggas
 Love Is Blind – film del 2019 diretto da Monty Whitebloom e Andy Delaney

Musica 
 Love Is Blind – traccia dell'album Head First degli Uriah Heep del 1983
Love Is Blind – album di Limahl del 1992
 Love Is Blind – traccia dell'album Scorpions Best degli Scorpions del 1999
 Love Is Blind – singolo di Faith Evans del 2000, dall'album Keep the Faith
 Love Is Blind – traccia dell'album Planet Pop degli A Touch of Class del 2001
Love Is Blind – album dei Claire Voyant del 2002
Love Is Blind (Alicia Keys) – canzone di Alicia Keys

Televisione 
 Love Is Blind – episodio della terza stagione di Ai confini della realtà (1985)
 Amore o amicizia? (Love Is Blind) – episodio della decima stagione di Beverly Hills 90210
 L'amore è cieco (Love Is Blind) – episodio di Ultime dal cielo
 L'amore è cieco (Love Is Blind) – episodio della prima stagione di Vita da strega
 L'amore è cieco, ma non idiota (Love Is Blind) – episodio della seconda stagione di The War at Home